désigne :

 Valley City, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Valley City, une ville située dans l’Illinois.

Homonymie de localités aux États-Unis